Муртазин — фамилия.

Известные носители

В 
 Муртазин, Валиулла Гайназарович (1885—1938) — теоретик театра, народный артист БАССР.
 Муртазин, Владислав Львович (род. 1963) — органист, народный артист Республики Башкортостан.

И, К 
 Муртазин, Ирек Минзакиевич (род. 1964) — татарский русскоязычный журналист и блогер.
 Муртазин, Кирилл Абдуллович (1920—1946) — полный кавалер ордена Славы.

М 
 Муртазин, Марат Фахрисламович (род. 1957) — российский исламовед.
 Муртазин, Муса Лутович (1891—1937) — видный военный деятель Башкирии, активный участник гражданской войны в России, комбриг.

Р, Ш, Х 
 Муртазин, Рауф Ахметович (1910—1994) — советский и российский композитор.
 Муртазин, Шерхан (1932—2018) — казахский писатель, общественный и политический деятель.
 Муртазин, Хайрулла Хабибуллович (1941—2016) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор Башкирского государственного университета.

Муртазина